

Patronymie 

Claude Constantino (1938-2019), joueur sénégalais de basket-ball
Gabriel Constantino (né en 1995), athlète brésilien
Renato Constantino (1919-1999), historien philippin

Prénom